Zóna Evropy a Afriky je jednou ze tří oblastních zón Davis Cupu.

1. Skupina

2. Skupina

1. Sekce

2. Sekce

3. Skupina

Sekce A 
 Místo: Istanbul, Turecko
 Datum: 29. dubna - 3. května
 Povrch: tvrdý (venku)

 Estonsko a Turecko postoupily do 2. skupiny pro rok 2010.
 Rwanda a Botswana sestoupily do 4. skupiny pro rok 2010.

Sekce B 
 Místo: Tunis, Tunisko
 Datum: 1.- 5. dubna
 Povrch: antuka (venku)

 Norsko a Bosna a Hercegovina postoupily do 2. skupiny pro rok 2010.
 Namibie a San Marino sestoupily do 4. skupiny pro rok 2010.

4. Skupina 
 Místo: Abidžan, Côte d'Ivoire (tvrdý)
 Datum: 29. dubna - 3. května
 Povrch: tvrdý
 Odstoupili:  Uganda a  Gabon

 Ghana, Zimbabwe, Côte d'Ivoire a Arménie postoupily do 3. skupiny pro rok 2010.

Externí odkazy 
 Zóna Evropy a Afriky 2009 na stránkách daviscup.com

Zóna Evropy a Afriky 2009